Вязь — река в Пушкинском городском округе Московской области России, впадает в Пестовское водохранилище, до образования которого была левым притоком Учи.

Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна — 67,7 км². Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Замерзает обычно в середине ноября, вскрывается в середине апреля.

Название образовано народным географическим термином вяз (от вязнуть) — «топь, болото».

Река Вязь берёт начало у деревни Мартьянково. Течёт по южным склонам Смоленско-Московской возвышенности.

Верховья реки застроены дачами. В среднем и нижнем течении протекает среди моренных холмов, поросших густыми еловыми и елово-берёзовыми лесами. Пересекает Московское малое кольцо. На своём протяжении река несколько раз круто меняет направление течения. Наиболее крупный приток Вязи — река Ольшанка.

От истока к устью на реке расположены населённые пункты Нововоронино, Митрополье, Ельдигино, Семёновское, Раково, Марьина Гора, посёлок санатория «Тишково» и Тишково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу. Речной бассейн — Ока, речной подбассейн — Ока ниже впадения Мокши, водохозяйственный участок реки — Клязьма от истока до Пироговского гидроузла.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010300312110000031225.

Примечания 

Бассейн Учи
Реки Пушкинского района